Tolypocladium är ett släkte av svampar. Tolypocladium ingår i familjen Ophiocordycipitaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Tolypocladium